

Santa Tereza est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Santa Tereza de Goiás est une municipalité de l'État de Goiás
 Santa Tereza do Oeste est une municipalité du Paraná
 Santa Tereza do Tocantins est une municipalité de l'État du Tocantins

 Santa Tereza est  un  morro (colline) et le quartier bati sur celui-ci de la ville de Porto Alegre, capitale du Rio Grande do Sul

Sous une écriture proche, Santa Teresa :

 Santa Teresa est une municipalité de l'État d'Espírito Santo
 Santa Teresa est un quartier de la ville de Rio de Janeiro